Роксана Даньела Думитреску (, род. 27 июня 1967), после замужества взявшая фамилию Тоадер () — румынская фехтовальщица-рапиристка, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родилась в 1967 году в Урзичени. В 1990 году стала чемпионкой Румынии. В 1992 году стала обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Барселоне в составе команды.

Примечания

Ссылки 
 
 Список чемпионов Румынии по фехтованию

Фехтовальщики Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года